POV steht für:
 Persistence of Vision, auch als „Trägheit des Auges“ oder „Nachbildwirkung“ bezeichnet, siehe Persistenz des Sehens
 Point of View (deutsch: Sichtweise, Blickpunkt, Standpunkt) bezeichnet:
 eine persönliche Meinung, Ansicht, Gesichtspunkt oder Erzählperspektive; bedeutet Wikipedia-intern meist das Gegenteil des imperativen neutralen Standpunktes, des Neutral Point of View (NPOV)
 Point Of View (Band), eine deutsche Elektro-Pop-Formation
 Point-of-View-Shot, in Film, Fotografie sowie Videospielen die sogenannte „subjektive Kamera“: die optische Perspektive oder Einstellung aus dem Blickwinkel eines Akteurs
 Point-of-View-Shot#Pornofilm, ein Pornofilm-Genre
 POV-Ray Persistence of Vision, ein Raytracing-Programm
 Pyramid of Vision, ein Begriff aus der perspektivischen Malerei, siehe Sehpyramide
 ein Musikalbum der Band Utopia (Band)
 Privately Owned Vehicle, als Abkürzung insbesondere im US-amerikanischen Militär genutzt. Bezeichnend für das eigene Auto der Soldaten, welche z. B. innerhalb der Kasernen auf eigens ausgewiesenen Parkzonen für POV zu parken sind
 Militärflugplatz Prešov (IATA-Code), Militärflugplatz der Luftstreitkräfte der Slowakischen Republik

P.O.V. steht für:
 P.O.V. (Film), ein dänisches Filmdrama aus dem Jahr 2001
 P.O.V. (Serie), eine seit 1988 ausgestrahlte Dokumentarfilmserie

pov steht für:
 Guineabissauisches Kreol (ISO-639-3-Code), eine der portugiesisch-basierten Kreolsprachen

Siehe auch:
 POW
 Poff

Abkürzung